L'edizione 1976-77 della I liga vide la vittoria finale dello Śląsk Wrocław.

Capocannoniere del torneo fu Włodzimierz Mazur (Zagłębie Sosnowiec), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Śląsk Wrocław Campione di Polonia 1976-77.
 Śląsk Wrocław ammesso alla Coppa dei Campioni 1977-1978.
 Widzew Łódź, Górnik Zabrze e Odra Opole ammesse alla Coppa UEFA 1977-1978.
 GKS Tychy e ROW Rybnik retrocesse in II liga polska.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato polacco di calcio